Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche an der Julius-Raschdorff-Straße 6–10 in Düsseldorf-Garath wurde von 1962 bis 1965 von den Architekten Helmut Hentrich und Hubert Petschnigg erbaut.

Beschreibung 
Der Kirchenbau wurde als Teil eines evangelischen Kirchenzentrums mit Gemeinde- und Jugendsaal auf einem achteckigen Grundriss erbaut. Die vier Wände des Baus bestehen aus Stahlbeton mit innerer und äußerer Verkleidung, diese sind an den Ecken abgewinkelt und überlappen sich gegenseitig. An den Überlappungen befinden sich die Eingänge. Der Glockenturm ist freistehend und folgt dem gleichen Bauprinzip wie der Kirchenbau: Die Wände sind überlappend, die Betonwände sind verkleidet.

Orgel 
In der Kirche befindet sich seit 1968 eine Orgel der Firma Dietrich Kleuker. Das Schleifladeninstrument besitzt mechanische Spiel- und elektrische Registertrakturen. Die 27 Register verteilen sich auf zwei Manuale und Pedal. Die Orgel hat folgende Disposition:

 Koppeln: II/I, I/P, II/P
 Spielhilfen: 4 freie Kombinationen, Zungen ab

Literatur 
 Paul Ernst Wentz: Architekturführer Düsseldorf. Droste, Düsseldorf 1975, Objektnr. 71.
 Roland Kanz, Jürgen Wiener (Hrsg.): Architekturführer Düsseldorf. Dietrich Reimer, Berlin 2001, ISBN 3-496-01232-3, S. 179, Objektnr. 261.

Weblinks 

 Ev. Kirchengemeinde Düsseldorf-Garath

Erbaut in den 1960er Jahren
Dusseldorf
Dusseldorf, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Bauwerk in Garath
Kirchengebäude in Düsseldorf
Dusseldorf
Bauwerk der Moderne in Düsseldorf
Dussledorf Bonhoeffer